Вьяяма (,  — физические упражнения; вияма, хинди IAST vyāyāma — ) — динамические упражнения в йоге. 

Упражнения вьяяма подразделяются на две категории — мягкие (Sukshma — тонкий) и грубые (Sthula — плотный, толстый). Последние требуют значительно больших физических усилий. Традиция выполнения вьяям встречается в многих школах йоги.

Упоминания в школах йоги 

«Для того, чтобы лучше делать асаны, начните ежедневно выполнять упражнения на гибкость, основанные, главным образом, на вращательных движениях в суставах тела»

«…Эта серия упражнений должна выполняться в начале ежедневной практики асан, чтобы разработать суставы и разогреть мышцы. Они также рекомендуются начинающим, ослабевшим в результате болезни или по какой-либо другой причине, тем, кто страдает заболеваниями сердца, гипертоникам, а также всем тем, кто не обладает достаточной гибкостью для выполнения других асан»

См. также 
Физические упражнения

Примечания

Литература 
 Одно из ранних известных произведений — Vyāyāma Dīpikā, Elements of Gimnastic Exercises, Indian System by S. Bharadwaj или «Прояснение физических упражнений» 1896 года.
  — выпущена на языке хинди в 1956 г.

Ссылки 
 

Йога
Понятия индуизма